A 11 611-es (korábban 96 013-as) számú mellékút egy öt számjegyű, alig több, mint 600 méteres hosszúságú mellékút Pest megyében. Tahitótfalu egyik belső útja, annak a Szentendrei-szigeten elterülő tótfalui településrészében. Az 1113-as útból ágazik ki, annak 10. kilométere előtt, északkelet felé nem sokkal azután, hogy az az út eléri Tótfalu házait, onnantól végig nagyjából párhuzamosan haladnak, egymástól egy-két ingatlantömbnyi távolságra. Települési neve mindvégig Dózsa György utca, ameddig el nem éri a 11-es főúttól a váci révhez vezető 1114-es utat; ott véget is ér.

Valószínűleg csak azért került sor az országos közutak közé való sorolására, mert a település belső utcáinak keskeny volta miatt az 1113-as utat ezen a részen kénytelenek voltak egyirányúsítani. Az ellenkező irányú forgalmat bonyolító szakasz így önálló számot kapott. A 11 611-es számozást a 2019-es év folyamán kaphatta, 2019 áprilisában az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisában még 96 013-as számozással szerepelt.

Források 

 www.kira.gov.hu; lekérdezés időpontja: 2019. október 16.

Jegyzetek 

11611
Tahitótfalu
Szentendrei-sziget